Lynge Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Lynge Kirke (Allerød Kommune) – en kirke i Lynge Sogn i Allerød Kommune
 Lynge Kirke (Sorø Kommune) – en kirke i Lynge Sogn i Sorø Kommune